Dirty Work může být:

 Dirty Work (album) – album skupiny The Rolling Stones z roku 1986
 Dirty Work (album, All Time Low) – album skupiny All Time Low z roku 2011
 Dirty Work (film, 1933) – film režiséra Lloyda Frenche z roku 1933
 Dirty Work (film, 1934) – film režiséra Toma Wallse z roku 1934
 původní název filmu Špinavá práce režiséra Boba Sageta z roku 1998